Le terme Partizan peut désigner :

Histoire 

 Les Partisans communistes yougoslaves, dirigés par Tito durant la Seconde Guerre mondiale

Sport 

 Le club omnisports Partizan Belgrade, incluant :
 Le FK Partizan Belgrade
 Le KK Partizan Belgrade
 Le RK Partizan Belgrade
 Le ŽKK Partizan Belgrade
 Le Partizan Belgrade (hockey sur glace)
 Le Partizan Belgrade (volley-ball masculin)
 Le Partizan Belgrade (volley-ball féminin)
 Le Stade du Partizan
 Le KF Partizan Tirana
 L'ancien nom du RK Bjelovar, le Partizan Bjelovar
 L'ancien nom du RK Nexe Našice, le RK Partizan

Culture 

 Partizan, une société de production audiovisuelle.